Генри Говард (; 11 января 1655 — 2 апреля 1701) — английский аристократ, 4-й барон Моубрей с 1677/1678 года, 7-й герцог Норфолк, 2-й граф-маршал Англии, 5-й граф Норфолк, 2-й граф Норвич, 7-й граф Суррей, 17-й лорд Толбот, 19-й лорд Сегрейв, 18-й лорд Моубрей, 2-й барон Говард из Касл-Райзинга и 16-й барон Фёрниволл с 1684 года, кавалер ордена Подвязки. Его несчастливый брак стал предметом многочисленных сплетен и закончился разводом.

Биография 
Генри Говард родился 11 января 1655 года и стал старшим сыном 6-го герцога Норфолка того же имени (1628—1684) и Энн Сомерсет (1631—1662). Он получил образование в колледже Магдалены в Оксфордском университете. Ещё при жизни отца, в январе 1677/78 года, Генри начал заседать в Палате лордов как 4-й барон Моубрей, а 13 января 1684 года унаследовал герцогский титул. Занимал должности констебля и губернатора Виндзорского замка (1682—1701), лорда-лейтенанта Суррея (1682—1701), Беркшира (1682—1701) и Норфолка (1683—1701). В феврале 1688/89 года он стал членом Тайного совета Англии, в 1690 году — генерал-капитаном артиллерии.

Как почти все Говарды, Генри был набожным католиком. Однако во время антикатолической истерии, порожденной папским заговором, он публично присоединился к англиканской церкви. Уловка, похоже, удалась; хотя его отца в 1680 году обвинили в заговоре, обвинение было быстро снято. В то время как старшая линия Говардов уцелела, их двоюродный брат Уильям Говард, 1-й виконт Стаффорд, был казнен за предполагаемое участие в заговоре в декабре 1680 года. Барон Моубрей, будучи одним из пэров, участвовал в суде над ним. То, что он единственным проголосовал за невиновность, свидетельствует о его моральном мужестве и независимом суждении, учитывая антикатолические настроения в королевстве.

Генри Говард стал членом Лондонского Королевского общества. Его отец уже был товарищем и щедрым благотворителем Общества.

20 июня 1685 года герцог был назначен полковником Саффолкского полка, который в то время назывался пехотным полком герцога Норфолкского. В том же году он был удостоен звания рыцаря Ордена Подвязки. Как человек, «всемогущий в своем герцогстве», сэр Генри использовал свое влияние на всеобщих выборах 1685 года для избрания депутатов, полностью лояльных короне. К 1688 году, однако, он был в плохих отношениях с королём Яковом II. Когда его попросили расспросить своих избирателей о том, поддерживают ли они отмену Акта о присяге, он прямо ответил, что знает, что все сторонники отмены с комфортом поместятся в одной карете. Когда герцога попросили заменить магистратов в его герцогстве более послушными, он просто отказался и уехал во Францию, но вернулся вовремя, чтобы приветствовать Славную революцию.

Первый линейный корабль HMS Norfolk, спущенный на воду в 1693 году, был назван в его честь.

Говард служил тайным советником при короле Вильгельме III и королеве Марии II в 1689 году. Сначала он отказался принять присягу, необходимую для того, чтобы заседать в Палате лордов, поскольку, хотя он публично исповедовал англиканский обряд, не было секретом, что он в душе оставался католиком; но через несколько месяцев он подписался под присягой.

8 августа 1677 года Генри Говард женился на Мэри Мордаунт (около 1659—1705), единственной оставшейся в живых дочери и наследнице Генри Мордаунта, 2-го графа Петерборо, и Пенелопы О’Брайен. Супруги с 1685 года жили раздельно, а в 1700 году развелись из-за прелюбодеяния герцогини с сэром Джоном Жерменом. Мэри Говрд вышла за своего любовника и умерла в 1705 году.

Генри Говард умер бездетным, и ему наследовал племянник, Томас Говард.

Предки

Примечания 

Генри
Герцоги Норфолк
Бароны Моубрей
Кавалеры ордена Подвязки
Члены Лондонского королевского общества
Графы Норфолк
Графы Суррей
25
3-2
Бароны Сегрейв
Графы-маршалы Англии
Графы Англии XVII века
Герцоги Англии XVII века
Графы Англии XVIII века
Герцоги Англии XVIII века
Члены Тайного совета Англии